Краса́вин — русская фамилия, женская форма .

Известные носители:
 
 Красавин, Андрей Васильевич (1918—1979) — деятель советских спецслужб.
 Красавин, Аркадий Иванович (род. 1967) — российский футболист.
 Красавин, Владимир Иванович (род. 1937) — заслуженный строитель РФ, почётный строитель России.
 Красавин, Вячеслав Фёдорович (род. 1957) — генерал-лейтенант милиции.
 Красавин, Евгений Александрович (род. 1942) — специалист в области общей и медицинской радиобиологии, член-корреспондент РАН (2011).
 Красавин, Игорь Николаевич (род. 1930) — советский, российский дипломат.
 Красавин, Константин Алексеевич (1917—1988) — Герой Советского Союза.
 Красавин, Михаил Васильевич (1919—1992) — Герой Советского Союза.
 Красавин, Николай Алексеевич (1923—1957) — полный кавалер ордена Славы.
 Красавин, Павел Александрович (1925—2006) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Красавин, Фёдор Михайлович (1896—1948) — советский военачальник, генерал-майор, командир 100-й стрелковой дивизии, освободившей Освенцим.
 Красавин, Юрий Вильевич (род. 1953) — советский и российский композитор.

См. также 
 Красавина
 Красавино
 Касавин